«Корни и ветви» может означать:
 «Корни и Ветви» («Roots and Branches») — сборник Р. Данкена, 1964 г.
  — китайский фильм 2001 года
 «Корни и ветви» (1986) — автобиографическая книга Иван Петрович Шамякина
 «Корни и ветви» (1968) — книга Вагабзаде, Бахтияр Махмуд оглы

См. также 
 Roots to Branches — альбом группы Jethro Tull